Мэ́ттью Э́нтони Уи́ллок (; родился 20 августа 1996, Уолтем-Форест), более известный как Мэ́тти Уи́ллок () — английский футболист, полузащитник английского клуба «Джиллингем».

Клубная карьера 
Уиллок тренировался в детской академии лондонского «Арсенал» до 2011 года, после чего был отпущен клубом в возрасте 15 лет. После этого проходил просмотр в «Рединге» и «Сандерленде», а в 2012 году стал игроком Академии «Манчестер Юнайтед».

В сезоне 2016/17 Уиллок дважды включался в заявку на матчи основной команды, в играх против «Вест Бромвич Альбион» и «Кристал Пэлас», но на поле не вышел.

31 августа 2017 года Уиллок был арендован клубом «Утрехт» до окончания сезона 2017/18. В клубе он получил футболку с номером «26». Свой первый матч в Нидерландах провёл за резервную команду «Утрехта» в матче Эрстедивизи против клуба «Де Графсхап». 20 сентября дебютировал за первую команду «Утрехта» в игре Кубка Нидерландов против любительской команды «Аякса», забив гол. 1 октября дебютировал в Эредивизи в матче против «Витесса».

31 января 2018 года отправился в аренду в шотландский клуб «Сент-Джонстон» до окончания сезона.

Карьера в сборной 
Уиллок может выступать за сборные Англии и Монтсеррата.

Личная жизнь 
У Мэтти есть два брата, Крис и Джо, которые также являются профессиональными футболистами.

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на сайте «Джиллингема» 
 

Футболисты Англии
Игроки ФК «Утрехт»
Игроки ФК «Сент-Джонстон»
Игроки ФК «Сент-Миррен»
Игроки ФК «Кроли Таун»
Игроки ФК «Джиллингем»